

Localidades 
Rawlins (Wyoming)
Condado de Rawlins

Desambiguações de topônimos